Alessandro Nista – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Lorenzo Nista – schermidore italiano